

Architettura 
 Mazar – tipo di tomba o mausoleo

Geografia 
Afghanistan
 Mazar-i Sharif – città della provincia di Balkh
Iran
 Mazar – villaggio della provincia di Fars
 Mazar – villaggio del distretto rurale di Dehsard, nella provincia di Kerman
 Mazar – villaggio del distretto rurale di Vakilabad, nella provincia di Kerman
 Mazar – villaggio dello shahrestān di Baft, nella provincia di Kerman
 Mazar – villaggio dello shahrestān di Bardsir, nella provincia di Kerman
 Mazar – villaggio della provincia di Markazi
 Mazar – villaggio della provincia di Razavi Khorasan
 Mazar – villaggio dello shahrestān di Birjand, nel Khorasan Meridionale
 Mazar – villaggio dello shahrestān di Zirkuh, nel Khorasan Meridionale

Persone 
 Amihai Mazar – archeologo israeliano
 Benjamin Mazar  – archeologo israeliano
 Debi Mazar – attrice statunitense
 Eilat Mazar – archeologa israeliana